Bozga sau Bozgă sunt nume de familie românești care se pot referi la:
 Ion Bozgă, deputat român ales în județul Olt
 Jean Claude Adrimer Bozga, fotbalist român

Nume de familie românești